Himanen ist der Familienname folgender Personen:

Kairi Himanen (* 1992), estnische Fußballspielerin.
Pekka Himanen (* 1973), finnischer Philosoph